Westchester (Flórida)
Westchester (Illinois)
Condado de Westchester

Desambiguações de topônimos